Virgin Records — британский звукозаписывающий лейбл, основанный британскими предпринимателями Ричардом Брэнсоном, Саймоном Дрейпером и Ником Пауэллом в 1972 году. Первым релизом лейбла стал альбом Майка Олдфилда «Tubular Bells», который разошёлся миллионными тиражами, тем самым заложив фундамент дальнейшего развития Virgin Records. В 1992 году лейбл был продан Thorn EMI и стал дочерним лейблом компании EMI. В 2006 году в результате его слияния с Capitol Records была создана Capitol Music Group. Virgin Records принадлежат следующие звукозаписывающие лейблы: Astralwerks, Caroline Records, Higher Octave Music, Narada, Noo Trybe Records, Vernon Yard Recordings.

Исполнители

0-9 
 30 Seconds to Mars

A 
 Aaliyah
 Paula Abdul

 Marc Almond
 Amen
 Amorphis
 And One
 Antique
 Tasmin Archer
 The Ark
 Atomic Kitten
 Kevin Ayers

B 
 Bastille
 Victoria Beckham
 Beenie Man
 Black Rebel Motorcycle Club
 Blind Guardian
 Blue
 Blue Man Group
 Blur
 David Bowie
 Boy George
 Melanie Brown

D 
 Deadmau5
 Deaf Pedestrians
 Depeche Mode
 D.A.F.
 Daft Punk
 Danny Wilson
 Devo
 Thomas Dolby

E 
 Electronic
 Enigma
 Eurythmics
 The Exies

F 
 Fat Joe
 Faust
 Bryan Ferry
 Julia Fordham
 Fountains Of Wayne
 The Future Sound of London

G 
 Peter Gabriel
 David Gahan
 Gabin
 Gang Starr
 Genesis
 Gillan
 Goldfrapp
 Goldrush
 Gong
 The Good, the Bad & the Queen
 Gorillaz
 David Guetta

H 
 Geri Halliwell
 Ben Harper
 Heaven 17
 Henry Cow
 Holly and the Italians
 The Human League

I 
 Iggy Pop
 Ima Robot

J 
 Janet Jackson
 Joe Jackson
 Japan
 Jamie T
 J.B.O.
 Juliet Richardson

K 
 Kelis
 King Crimson
 The Kooks
 Korn
 Lenny Kravitz

L 
 Julian Lennon
 Les Rita Mitsouko
 Lil Eazy-E
 Loren Gray

M 
 Kirsty MacColl
 Madness
 Magazine
 Laura Marling
 Massive Attack
 Meat Loaf
 George Michael
 Microdisney
 Mike Oldfield
 The Monochrome Set
 Gary Moore
 The Motors
 The Music

N 
 N*E*R*D

O 
 Mary Margaret O’Hara
 Mike Oldfield
 Oomph!
 Roy Orbison
 Orchestral Manoeuvres in the Dark
 The Other Ones

P 
 A Perfect Circle
 Palladium
 Penetration
 Porcelain Black
 Билли Пайпер
 Placebo
 Maxi Priest

R 
 The Railway Children
 Ричард Эшкрофт
 Кейт Ричардс
 The Rolling Stones
 Roxy Music

S 
 Сандра
 The Sex Pistols
 Shaggy
 Фиргал Шарки
 Shooting Star
 Simple Minds
 Skunk Anansie
 The Smashing Pumpkins
 Эллиотт Смит
 The Sparks
 Spice Girls
 Джосс Стоун
 Sick Puppies
 Swedish House Mafia

T 
 Tangerine Dream
 T'Pau
 KT Tunstall
 Turbonegro
 Тина Тернер

U 
 UB40

V 
 The Verve

W 
 We Are Scientists
 Steve Winwood
 Working Week

X 
 XTC

Y 
 You Me at Six

Z 
 Зивон, Уоррен

См. также 
 :Категория:Альбомы Virgin Records

Примечания

Ссылки 

 VirginRecords.com — официальный сайт

Лейблы звукозаписи Великобритании
Лейблы прогрессивного рока
EMI